Профессиональный футбольный клуб ЦСКА — многократный участник европейских клубных турниров, проводимых под эгидой УЕФА.

История

СССР 
Впервые в своей истории команда ЦСКА стала участником турнира под названием Кубок европейских чемпионов УЕФА в 1971 году, после того как стала чемпионом СССР в декабре 1970 года. Тогда в турнире, который позже превратился в Лигу чемпионов, была кубковая система розыгрыша. ЦСКА встречался в 1/16 финала с турецким «Галатасараем». Игра в Стамбуле завершилась вничью 1:1, а в Москве ЦСКА победил 3:0 и прошёл в следующую стадию плей-офф. Соперником в 1/8 стала команда «Стандард» из бельгийского города Льеж. По итогам двухматчевого противостояния (1:0, 0:2) ЦСКА уступил и выбыл из борьбы за трофей.

В сезоне 1981/1982 ЦСКА дебютировал в Кубке УЕФА, где в 1/32 турнира встречался с австрийским «Штурмом». В Граце австрийцы победили 1:0, а матч в Москве закончился победой ЦСКА со счётом 2:1. Такой результат в соответствии с правилом гола на чужом поле обеспечил «Штурму» победу в двухматчевом противостоянии. ЦСКА выбыл из турнира.

В третий и в последний раз в советской истории клуб участвовал в турнирах под эгидой УЕФА осенью 1991 года: в 1/16 розыгрыша Кубка обладателей кубков УЕФА соперником ЦСКА стала итальянская «Рома». Первый матч состоялся в Москве: ЦСКА уступил 1:2. Матч в Риме закончился со счётом 1:0 в пользу ЦСКА, хотя армейцы забили и второй мяч (после углового отличился защитник Сергей Фокин), однако судья, усмотрев нарушение правил, гол не засчитал. По итогам двух матчей в 1/8 прошёл итальянский клуб.

Россия 
В российской истории ЦСКА также участвовал в Кубке обладателей кубков и Кубке УЕФА, а также в Лиге чемпионов и Лиге Европы УЕФА — турнирах-правопреемниках Кубка чемпионов и Кубка УЕФА соответственно.

В первом розыгрыше Лиги чемпионов — 1992/93 ЦСКА сенсационно прошёл «Барселону» (1:1 дома, 3:2 в гостях), но в групповом турнире в шести матчах не одержал ни одной победы, дважды сыграв вничью, проведя домашние матчи на стадионах Германии.

В розыгрыше Кубка обладателей кубков — 1994/95 ЦСКА выбыл из борьбы в первом раунде, уступив венгерскому «Ференцварошу» в серии послематчевых пенальти (первый матч в Москве армейцы выиграли — 2:1, в гостях с таким же счётом уступили).

В Кубке УЕФА сезона 1995/96 ЦСКА в квалификации переиграл исландский «Акранес», а в первом раунде уступил нидерландскому «Фейнорду».

В розыгрыше Лиги чемпионов 1999/2000 ЦСКА потерпел одно из самых болезненных поражений в еврокубках, проиграв в ответном матче 2 квалификационного раунда норвежскому «Молде» 0:4 после домашней победы 2:0.

Главными виновниками разгрома издание «Спорт-Экспресс» назвало Гончарова (худший матч в составе ЦСКА. Виноват как минимум в трёх пропущенных мячах) и Варламова (откровенно провалил второй тайм), выставив им оценки в 3,0 балла (по 10-бальной системе). Издание «Футбол» поставило 0 баллов Холли (по 5-бальной системе).

В первом же раунде Кубка УЕФА 2000/01 ЦСКА уступил датскому «Виборгу» 0:0 (д), 0:1 (д. в., г).

В розыгрыше Кубка УЕФА — 2002/03 ЦСКА в первом раунде уступил итальянской «Парме» — 1:1 (д) и 2:3 (г), пропустив в гостевом матче решающий гол (при устраивавшем счёте 2:2) в самом конце встречи. С тех пор ЦСКА участвует в еврокубках каждый сезон (по данным на конец 2020 года).

Памятное болельщикам фиаско клуб потерпел во втором квалификационном раунде Лиги чемпионов 2003/04, уступив македонскому «Вардару» 1:2 (д), 1:1 (г).

Худшими игроками ЦСКА «Спорт-Экспресс» назвал Шершуна (во второй половине встречи чудовищным образом «отличился» у своих [ворот]) и Попова (Пустое место! Такого нападающего каждый рад видеть в рядах… соперника) — по 3,5 балла.

Всех игроков ЦСКА по итогам матча «Спорт-Экспресс» оставил без оценки. Поражение от клуба, занимавшего 238-е место в клубном рейтинге УЕФА, стало самым жестоким для российских команд за всё время выступления в еврокубках.

В сезоне 2004/2005 команда под руководством Валерия Газзаева выиграла Кубок УЕФА, победив в финале лиссабонский «Спортинг» со счётом 3:1. ЦСКА стал первым российским клубом в истории, выигравшим трофей в международном клубном турнире под эгидой УЕФА. Тот сезон команда начинала в Лиге чемпионов: пройдя два раунда квалификации ЦСКА прошёл в групповой турнир и занял в нём 3-е место. В том же году в матче за Суперкубок УЕФА армейцы уступили победителю Лиги чемпионов «Ливерпулю» — 1:3 (в дополнительное время), а в новом розыгрыше Кубка УЕФА, пройдя датский «Мидтьюлланн» в первом раунде, не смогли преодолеть барьер группового турнира, заняв 4-е место из 5 в своей группе.

В сезоне 2009/2010 клуб смог преодолеть групповой этап Лиги чемпионов, а также розыгрыш 1/8 финала турнира, где победил по сумме двух матчей испанскую «Севилью». В 1/4 ЦСКА дважды уступил итальянскому «Интеру» со счётом 0:1. Такой результат стал высшим достижением в истории клуба в этом турнире.

В сезоне 2011/2012 ЦСКА во второй раз вышел из группы в плей-офф Лиги чемпионов. В 1/8 финала уступил мадридскому «Реалу» — 1:1 (д), 1:4 (г). 

Стартовав в Лиге Европы 2012/13 с раунда плей-офф, ЦСКА сразу же уступил шведскому АИКу, занявшему 190-е место в клубном рейтинге УЕФА — 1:0 (г), 0:2 (д).

В следующих шести участиях в групповом турнире Лиги чемпионов (начиная с сезона 2013/2014) ЦСКА ни разу не удалось выйти в следующий этап турнира: пять раз клуб занимал последнее 4-е место в группе и один раз стал третьим, выйдя в весеннюю стадию (1/16 финала) Лиги Европы, где удалось дойти до четвертьфинала. В четвертьфинале ЦСКА проиграл лондонскому «Арсеналу» — 1:4 (г), 2:2 (д).

В розыгрыше Лиги чемпионов 2018/19 благодаря ЦСКА состоялся своеобразный антирекорд мадридского «Реала»: в шестом туре группового этапа армейцы обыграли «Реал» на Сантьяго Бернабеу с разгромным счётом 3:0, чего ранее не удавалось сделать ни одной команде в истории европейских клубных турниров под эгидой УЕФА.

Победа не помогла ЦСКА успешно преодолеть групповой этап: набрав 7 очков в шести матчах, клуб занял последнее место в группе.

В сезоне 2019/2020 ЦСКА выступал в Лиге Европы: заняв в сезоне 2018/19 4-е место в РПЛ, армейцы стартовали с группового этапа. В соперники по группе команде достались «Лудогорец» из Разграда, «Ференцварош» и «Эспаньол» из Барселоны. В первых трёх турах ЦСКА потерпел три поражения, первое из которых было разгромным (1:5 от «Лудогорца»). СМИ писали о наличии теоретических возможностей успешного завершения борьбы на групповом этапе даже после такого неудачного начала, однако в следующих трёх играх клуб смог набрать только 5 очков. Этого не хватило для продолжения борьбы в турнире, команда заняла последнее место в группе. При этом ЦСКА повторил антирекорд российских клубов в Лиге Европы, набрав на групповом этапе турнира столько же очков, сколько московский «Спартак» в сезоне 2018/19. Перед сезоном 2020/2021 генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев признал выступление в Лиге Европы сезона 2019/20 провальным. В новом сезное ЦСКА, также стартовав с группового этапа Лиги Европы, лишился шансов на «европейскую весну», проиграв 3 декабря 2020 года в матче 5-го тура группового этапа австрийскому «Вольфсбергу» со счетом 0:1 на своём поле. В предшествующих 4-х турах армейцы набрали 3 очка, трижды сыграв вничью и потерпев одно поражение. Проиграв в последнем туре «Динамо» из Загреба, ЦСКА установил антирекорд по числу набранных российскими клубами в групповом этапе Лиги Европы очков (3 очка, ни одной победы).

Результаты 
По состоянию на 11 декабря 2020 года:

Статистика против клубов разных стран 
По состоянию на 11 декабря 2020 года:

См. также 
 Футбольные клубы России в еврокубках
 Футбольные клубы СССР в еврокубках
 Бомбардиры футбольных клубов России в еврокубках

Примечания 

 
ЦСКА Москва